Mathis steht für:
 Mathis (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mathis der Maler, Oper (1938) von Paul Hindemith

Mathis ist der Name folgender

Orte:
 Mathis (Texas), Stadt im San Patricio County

geografischer Objekte:
 Mathis-Nunatakker, Nunatakker im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mathis Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Unternehmen:
 Mathis Orgelbau, Schweizer Orgelbauunternehmen
 SA Mathis, elsässischer Autohersteller
 American Mathis, US-amerikanischer Autohersteller

Siehe auch:
 Mathies
 Matthies
 Matthis
 Mathys
 Matthys
 Matisse